Rulin steht für:

 Olesya Rulin (* 1986), US-amerikanischen Schauspielerin
 Rulin (Chengbu) (儒林镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Chengbu in der chinesischen Provinz Hunan
 Rulin (Jintan) (儒林镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jintan in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Rulin (Yanqing) (儒林街道), Straßenviertel im Kreis Yanqing der chinesischen Hauptstadt Peking

Siehe auch:
 Ruling